Лещилово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лещилово — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.

Россия 
 Лещилово — деревня в Кувшиновском районе Тверской области.